Nanshan léase Nan-Shán (en chino:南山区, pinyin:Nánshān Qū) Es una ciudad-distrito  bajo la administración directa de la ciudad-subprovincia de Shenzhen. Se ubica en el Delta del río Perla en la Provincia de Cantón, República Popular China. Su área es de 151 km² y su población es de 2,2 millones.

El código postal es el 518052 y el de área 0755.

Administración 
El distrito de Nanshan se divide en 8 subdistritos.
Nantou 南头
Nanshan 南山
Shahe 沙河
Zhaoshang 招商
Yuehai 粤海
Taoyuan 桃源
Xili 西丽
Shekou 蛇口

Clima 
Debido a su posición geográfica,los patrones climáticos en la siguiente tabla son los mismos de Shénzhen.

Enlaces externos 

Ciudades-distrito de la provincia de Cantón